

Patronyme 

 Alexandre Roumat, joueur français de rugby à XV, fils d'Olivier ;
 Olivier Roumat, joueur français de rugby à XV, père d'Alexandre.

Homonymie de toponyme